A 778-as jelzésű elővárosi autóbusz Budapest és Zsámbék között közlekedik. A 2009 márciusában a Volánbusz által bevezetett új vonalszámozási rendszer keretében kapta meg a vonal a 778-as számot.

Megállóhelyei 

!colspan=4|Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=4|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-bgcolor=DDDFFF
|colspan=10|Egyes agglomeráció felől érkező buszok csak az őrmezei végállomásig közlekednek, ekkor nem érintik az Etele téri végállomást.
|-bgcolor=DDDFFF
|colspan=2|0||0
!width=15px|
|Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás
!width=15px|
|65||56||48
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||∫||0||(Budapest felé csak leszállás céljából)vonalközi végállomás||64||58||49||41
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||∫||∫||Budapest, Sasadi út(csak leszállás céljából)||63||57||48||40
|align=left|
|-
|colspan=2|19||10||15||Biatorbágy, ALPINE||∫||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|21||12||17||Biatorbágy, Vendel Park||∫||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|26||∫||∫||Biatorbágy, vasútállomás||∫||43||31||23
|align=left|
|-
|colspan=2|27||∫||∫||Biatorbágy, Vendel tér||∫||41||29||21
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||24||19||Biatorbágy, Meggyfa utca||48||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||26||21||Biatorbágy, Vasút utca||47||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||27||22||Biatorbágy, Fő térvonalközi érkező végállomás||46||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||29
!rowspan=33|
|Biatorbágy, Kinizsi utca||44||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||31||Biatorbágy, Tavasz utca||43||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||33||Biatorbágy, Szent László utca||40||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|31||35||Páty, Torbágyi téglagyár||colspan=2|38||26||18
|align=left|
|-
|colspan=2|33||37||Páty, Torbágyi út 10.||colspan=2|36||24||16
|align=left|
|-
|colspan=2|34||38||Páty, Rendőrség||colspan=2|35||23||15
|align=left|
|-
|colspan=2|35||39||Páty, Iskola||colspan=2|34||22||14
|align=left|
|-
|colspan=2|37||41||Páty, Telki elágazás||colspan=2|33||21||13
|align=left|
|-
|colspan=2|39||43||Páty, Arany János utca||colspan=2|32||20||12
|
|-
|colspan=2|40||44||Páty, Erdészház||colspan=2|31||19||11
|
|-
|colspan=2|42||46||Pátyi elágazás||colspan=2|29||17||9
|align=left|
|-
|colspan=2|44||48||Telki, Hóvirág utca||colspan=2|28||16||8
|align=left|
|-
|colspan=2|45||49||Telki, Ófalu||colspan=2|27||15||7
|align=left|
|-
|colspan=2|46||50||Telki, Rákóczi Ferenc utca||colspan=2|25||13||5
|align=left|
|-
|colspan=2|47||51||Telki, Muskátli utca||colspan=2|24||12||4
|align=left|
|-
|colspan=2|48||52||Telki, Újfalu||colspan=2|22||10||2
|align=left|
|-
|colspan=2|49||53||Budajenő, Posta||colspan=2|21||9||1
|align=left|
|-
|colspan=2|50||54||Budajenő, Petőfi Sándor utcavonalközi végállomás||colspan=2|20||8||0
|align=left|
|-
|colspan=2|54
!width=15px rowspan=15|
|Perbál, Újmajor||colspan=2|16||4
!width=15px rowspan=15|
|align=left|
|-
|colspan=2|55||Perbál, Szervizüzem||colspan=2|15||3
|align=left|
|-
|colspan=2|56||Perbál, központ||colspan=2|14||2
|align=left|
|-
|colspan=2|57||Perbál, Kisperbál||colspan=2|13||1
|align=left|
|-
|∫||58||Perbál, autóbusz-fordulóvonalközi végállomás||colspan=2|∫||0
|align=left|
|-
|width=15px|59
!width=15px rowspan=10|
|Tök, Körtvélyes||colspan=2|11
!width=15px rowspan=10|
|align=left|
|-
|60||Tök, Központi Major||colspan=2|10
|align=left|
|-
|61||Tök, Temető||colspan=2|9
|align=left|
|-
|62||Tök, Kútvölgy||colspan=2|8
|align=left|
|-
|63||Tök, Fő utca 100.||colspan=2|7
|align=left|
|-
|64||Zsámbék, Új iskola||colspan=2|5
|align=left|
|-
|65||Zsámbék, Vasbolt||colspan=2|4
|align=left|
|-
|66||Zsámbék, Magyar utca 59.||colspan=2|3
|align=left|
|-
|67||Zsámbék, Ady Endre utca||colspan=2|2
|align=left|
|-
|69||Zsámbék, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források
 
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Zsámbék autóbuszvonalai
Tök autóbuszvonalai
Perbál autóbuszvonalai
Páty autóbuszvonalai
Biatorbágy autóbuszvonalai
Budajenő autóbuszvonalai
Telki autóbuszvonalai